Rutherfurd är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:
    
 Edward Rutherfurd (född 1948), brittisk författare
 Emily Rutherfurd (född 1974), amerikansk skådespelare
 John Rutherfurd (1760–1840), amerikansk lantmätare och politiker, federalist, senator för New Jersey
 Lewis Morris Rutherfurd (1816–1892), amerikansk astronom
   

Engelska efternamn